Чертополо́х может означать следующее:
 Чертополох — род растений семейства сложноцветные
 Чертополох — американский фильм режиссёра Эктора Бабенко 1987 года